Сан-Грегорио-де-Поланко () — город в северной части Уругвая, в департаменте Такуарембо.

География 
Расположен на северном побережье водохранилища Лаго-Ринкон-дель-Бонете, примерно в 140 км к югу от административного центра департамента, города Такуарембо и в 350 км к северу от Монтевидео. Абсолютная высота — 19 метров над уровнем моря.

История 
Был основан 27 ноября 1853 года. Получил статус малого города (Villa) 13 октября 1963 года. Получил статус города (Ciudad) 13 декабря 1994 года.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 3415 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of San Gregorio de Polanco

Города Уругвая